Провока́тор ( «бросающий вызов») — человек, совершающий провокации.

 Провокатор — вид древнеримского гладиатора.
 Провокатор — тайный осведомитель, секретный сотрудник Департамента полиции Российской империи.

В кинематографе 
 «Провокатор» — советский чёрно-белый немой художественный фильм режиссёра Виктора Турина, снятый в 1928 году.
 «Провокатор» (конечное название — «Триггер») — российский 16-серийный детективно-психологический драматический художественный фильм 2018 года режиссёра Дмитрия Тюрина.
 «Провокатор»  — англо-польско-чешский фильм 1995 года.
 «Провокаторы» — российский документальный фильм 2012 года.

См. также 
 Провокация
 Провокационный фон